Ел Сабино има више значења:

 Ел Сабино, Сан Роман (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сабино, Гранха (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Сабино (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сабино (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабино (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабино (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабино (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабино (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сабино (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сабино (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сабино (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Сабино (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сабино (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сабино (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Сабино (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино, Капулин дел Арко (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Викторија, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сабино (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сабино (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Сабино, Ла Баранка (Акатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Атотонилко ел Гранде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Чилкваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Сабино (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Санта Марија дел Оро, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Сабино, Ла Таза (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Чуринзио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Маркос Кастељанос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Сабино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сабино (Санта Марија дел Оро, Најарит), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Сабино (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабино (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабино (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабино (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабино (Магдалена Заватлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сан Херонимо Силакајоапиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сан Лорензо Албарадас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сан Мигел Авеветитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сан Педро Коскалтепек Кантарос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Санта Марија Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино, Пример Барио (Сан Висенте Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Соледад Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Сан Матео Јукутиндо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Сабино (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Сабино (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабино (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабино (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабино, Ла Гвајаба (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Сабино (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Сабино (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино, Лос Пиларес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сабино (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сабино, Мутика (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сабино (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сабино (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино, Лос Попотес (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино, Наполеон Бенавидес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино (Викторија, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сабино (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сабино (Рафаел Лусио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сабино (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сабино (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сабино (Мојава де Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику